Chiren, ook wel gespeld als Chyren en genoemd als Selin en Seline, is een persoon die voorkomt in de voorspellingen van Nostradamus. Chiren zou een Europeaan zijn, vermoedelijk afkomstig uit Frankrijk.

De komst van deze persoon zou samenvallen met een grote oorlog die enkele decennia van lijden met zich meebrengt en enkele decennia van vrede. Een man met een zwarte kroesbaard zou een vijand van Chiren zijn. Volgens Nostradamus zou Chiren uiteindelijk als leider over de hele wereld heersen en zorgen voor langdurige wereldvrede.

Voorspellingen 
De namen Chiren, Chyren, Selin en Seline worden meermaals genoemd in Nostradamus' werk Les Prophéties. In de tabel hieronder zijn de cryptische verzen te lezen waarin de namen voorkomen. De vertalingen zijn gebaseerd op diverse interpretaties van de teksten.

Literatuur 
 Nostradamus, M., & Allgeier, K. (1994). De complete verzen van Nostradamus: De originele teksten, vertaling en toelichting op de voorspellingen. Elmar. .
  Nostradamus. (2007). The Complete Prophecies of Nostradamus. Wilder Publications. .

Waarzeggerij